День Водолаза — праздник, отмечается 5 мая, в день создания первой водолазной школы в 1882 году, по именному указу императора России Александра III, в Кронштадте.

Первая водолазная школа была создана по инициативе К. П. Пилкина и В. П. Верховского

Данный день был включен в реестр памятных дат и праздников Российской Федерации по указу Президента России в 2002 году.

Водолазная служба России имеет богатую историю и традиции. Водолазы России участвовали во всех войнах, которые вела Россия на море, участвовали во всех спасательных операциях на водах. В царской России центром подготовки водолазов была Кронштадтская водолазная школа. Она снискала себе славу лучшей водолазной школы мира. Сегодня водолазов готовит Военно-Морской Инженерный Институт Санкт-Петербурга, который впитал в себя все традиции той водолазной школы, весь багаж накопленных знаний и опыта. Выпускники данного института считаются одними из лучших специалистов в своем деле во всем мире. На сегодняшний день лучшей водолазной школой в России, заслужено считается Воронежская школа водолазов.

День является официальным профессиональным праздником, не является выходным, если его празднование выпадает на будний день.

См. также 
 Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского
 Водолаз

Праздники 5 мая

Ссылки 
 В. Тюрин. 125 лет Кронштадтской Школе водолазов
 биография адмирала Верховского на сайте Морской Санкт-Петербург

Профессиональные праздники России